Кубок Греції з баскетболу () — щорічне національне змагання Греції з баскетболу, яке організується Грецькою федерацією баскетболу.

Фінали

Список команд за титулами

Примітки

Посилання 
 Грецька федерація баскетболу  
 Грецька баскетбольна ліга   
 basket.gr  
 Greek Basketball (Men) Eurobasket.com  

Баскетбол у Греції
Кубкові змагання з баскетболу
Баскетбольні змагання у Європі